Jahnberge bezeichnet:
 den ehemaligen Namen der heutigen Gemeinde Wiesenaue, Brandenburg
 ein Ortsteil der Gemeinde Wiesenaue, siehe Jahnberge (Wiesenaue)